Molekulska formula -{C5H6O2}- se može odnositi na:

 Furfuril alkohol
 Glutakonaldehid